Galloway kan som auktorsförkortning betyda:

 David John Galloway
 Terry Galloway
 Beverly Thomas Galloway

Robotskapade auktorsförkortningar